«Чёрт» — российский любительский фильм ужасов 2011 года. 5 февраля 2011 года в Самаре состоялась премьера фильма. Ведущими были Анастасия Колдаева и Алексей Воленко.

Сюжет 
Основой для сценария фильма послужили местные легенды Самарской области.

В глухих лесах во время изыскательских работ, связанных с прокладкой трассы под нефтепровод, бесследно исчезла геологическая партия. Тем не менее, этот факт не вызвал особых опасений. Новая бригада в составе тринадцати человек прибывает на то же место работ и уже на следующий день исчезает мальчик Рома, которого отец взял с собой в экспедицию. И это происшествие — лишь начало в цепи страшных событий, которые ожидают геологов.

В ролях 
 Сергей Беляков — Олег Шуликин, бригадир изыскателей
 Наталья Борзакова — Светлана, супруга бригадира
 Алексей Задохин — Ромочка Поляков, сын старшего топографа
 Алексей Воленко — Илья Бухало, топограф
 Эдуард Задохин — Михаил Поляков, старший топограф
 Анастасия Колдаева — Регина, практикантка
 Андрей Макаров — Волынский, топограф
 Дмитрий Лещенко — Юрий Резник, буровик
 Сергей Плотников — Харава, буровик
 Виктор Абрамов — Бессонов, буровик
 Алексей Трущобин — Саша, практикант
 Ольга Борисенкова — Катя Семенова, эксперт-геолог
 Дмитрий Исатов — Локин, специалист по связи
 Алексей Абкин — Дядя Миша, мужик из местных
 Александр Найдич — Черномазин, бизнесмен

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Дмитрий Лещенко, Ольга Борисенкова
 Режиссёр: Дмитрий Лещенко
 Операторы: Дмитрий Лещенко, Александр Соловов, Максим Шашкин, Алексей Абкин
 Продюсер: Сергей Беляков
 Художник: Виктор Борисенков, Анна Боровкова, Руслан Юмагулов
 Художник по гриму: Дмитрий Лещенко, Ольга Борисенкова, Сергей Беляков, Максим Шашкин
 Композитор: Дмитрий Ефимов
 Звукорежиссёр: Алексей Воленко

Интересные факты 
 Съёмки фильма велись с 2007 по 2011 год.
 Создатели фильма определяют его жанр как «зомби-хоррор».
 При съемках в штольнях Сокольих Гор была найдена действующая старательская железная дорога.
 Фильм «Чёрт» — первый российский фильм про зомби.
 Фильм «Чёрт» выпущен в двух версиях: кинопрокатной и телевизионной (6 серий).

Примечания

Ссылки 
 Трейлер фильма
 Новости кино сайта Кино-Театр. РУ
 Возникновение идеи
 Сайт Алексея Воленко
 Кинопрокатная версия фильма «Чёрт» на авторском канале (Youtube)

Фильмы по алфавиту
Фильмы-триллеры России
Фильмы ужасов России
Фильмы ужасов 2011 года
Фильмы России 2011 года
Любительские фильмы России